«Мысли о воспитании» () — трактат Джона Локка, написанный им в 1693 году. На протяжении более чем столетия был наиболее значительной английской работой, посвящённой философским проблемам образования. В XVIII веке книга была переведена практически на все европейские языки и оказала влияние на большинство авторов, писавших об образовании, включая Руссо.

В соответствии с разработанной ранее теорией сознания, изложенной в его «Опыте о человеческом разумении», Локк отрицал наличие каких-либо врождённых идей, а человеческий разум рассматривался им как tabula rasa. В «Мыслях о воспитании» Локк рассматривает процесс образования этого разума посредством трёх методов: развитие здорового тела, формирование добродетельного характера и выбора подходящей образовательной программы.

Педагогические идеи 
Среди положений, выдвинутых Локком в «Опыте о человеческом разумении» и «Мыслях о воспитании» определяющую роль в теории образования восемнадцатого века сыграли два. Первое — идея о том, что воспитание создаёт человека. В самом начале своего трактата Локк пишет: «Можно, мне думается, сказать, что девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, что они есть, — добрыми или злыми, полезными или бесполезными — благодаря своему воспитанию». Утверждая это, Локк спорит одновременно с августинианским представлением о человеке, природа которого основана на первородном грехе, и картезианством, в соответствии с которым, человек от рождения наделён способностью к логическим суждениям. В своём «Опыте» Локк постулирует наличие «пустого» разума — tabula rasa, который «наполнен» опытом. Описывая разум подобным образом, Локк обращается к Платоновскому «Теэтету», где разум сравнивается с восковой табличкой.

При этом однако Локк не отрицал наличие врождённых способностей и интересов. Так, он советует родителям внимательно наблюдать за своими детьми с тем чтобы обнаружить их склонности и воспитывать в соответствии с присущими детям интересами, а не принуждать к деятельности, которая тем не по нраву: «Поэтому тот, кто имеет дело с детьми, должен основательно изучить их натуры и способности и при помощи частых испытаний следить за тем, в какую сторону они легко уклоняются и что им подходит, каковы их природные задатки, как можно их усовершенствовать и использовать».

Второе из наиболее важных положений Локка, оказавших влияние на теорию образования восемнадцатого века, также основывается на его теории сознания. Ассоциация понятий, осуществляющаяся в детстве, имеет большее значение, нежели таковая в более зрелом возрасте, поскольку она формирует самые основы Я: «Незначительные или почти незаметные впечатления, производимые на нашу нежную организацию в детстве, имеют очень важные и длительные последствия». В «Опыте о человеческом разумении», формулируя теорию ассоциации понятий, Локк предостерегает против того, чтобы позволять «глупой няньке» убедить ребёнка в том, что «домовые и привидения» связаны с идеей темноты, поскольку «темнота всегда будет для него нести с собой эти страшные идеи, и они будут соединены так, что он одинаково не будет в состоянии переносить их обе».

Значение, которое Локк придавал роли опыта в формировании сознания и его озабоченность возможностью ложной ассоциации идей, стали причиной того, что многие характеризовали его теорию сознания не как активную, но скорее пассивную. Однако по мнению Николаса Джолли (Nicholas Jolley), такое представление является ошибочным. Как отмечают Джолли и Тарков, в работах Локка содержится множество указаний о необходимости активного стремления к знанию и вреде общепринятых мнений — идей, составляющих самую суть локковской критики иннатизма.

Примечания

Литература 
 Bantock, G. H. «'The Under-labourer' in Courtly Clothes: Locke.» Studies in the History of Educational Theory: Artifice and Nature, 1350—1765. London: George Allen and Unwin, 1980. ISBN 0-04-370092-6.
 Brown, Gillian. The Consent of the Governed: The Lockean Legacy in Early American Culture. Cambridge: Harvard University Press, 2001. ISBN 0-674-00298-9.
 Brown, Gillian. «Lockean Pediatrics.» Annals of Scholarship 14.3/15.1 (2000-1): 11-17.
 Chambliss, J. J. «John Locke and Isaac Watts: Understanding as Conduct.» Educational Theory as Theory of Conduct: From Aristotle to Dewey. Albany: State University of New York Press, 1987. ISBN 0-88706-463-9.
 Chappell, Vere, ed. The Cambridge Companion to Locke. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-38772-8.
 Cleverley, John and D. C. Phillips. Visions of Childhood: Influential Models from Locke to Spock. New York: Teachers College, 1986. ISBN 0-8077-2800-4.
 Ezell, Margaret J. M. «John Locke’s Images of Childhood: Early Eighteenth Century Responses to Some Thoughts Concerning Education.» Eighteenth-Century Studies 17.2 (1983-4): 139-55.
 Ferguson, Frances. «Reading Morals: Locke and Rousseau on Education and Inequality.» Representations 6 (1984): 66-84.
 Gay, Peter. «Locke on the Education of Paupers.» Philosophers on Education: Historical Perspectives. Ed. Amélie Oksenberg Rorty. London: Routledge, 1998. ISBN 0-415-19130-0.
 Leites, Edmund. «Locke’s Liberal Theory of Parenthood.» Ethnicity, Identity, and History. Eds. Joseph B. Maier and Chaim I. Waxman. New Brunswick: Transaction Books, 1983. ISBN 0-87855-461-0.
 Locke, John. The Educational Writings of John Locke. Ed. James L. Axtell. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. ISBN 0521407366.
 Pickering, Samuel F., Jr. John Locke and Children’s Books in Eighteenth-Century England. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1981. ISBN 0-87049-290-X.
 Sahakian, William S. and Mabel Lewis. John Locke. Boston: Twayne, 1975. ISBN 0-8057-3539-9.
 Simons, Martin. «What Can’t a Man Be More Like a Woman? (A Note on John Locke’s Educational Thought)» Educational Theory 40.1 (1990): 135—145.
 Tarcov, Nathan. Locke’s Education for Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-78972-1.
 Yolton, John. John Locke and Education. New York: Random House, 1971. ISBN 0-394-31032-2.
 Yolton, John. «Locke: Education for Virtue.» Philosophers on Education: Historical Perspectives. Ed. Amélie Oksenberg Rorty. London: Routledge, 1998. ISBN 0-415-19130-0.

Ссылки 
 Мысли о воспитании. 1691…что изучать джентльмену.1703.
 Те же «Мысли о воспитании» с испр. замеченных опечаток и работающими сносками
 Аксиомы Локка(из труда «Мысли о воспитании» со вступительной статьёй проф. В.В. Кумарина)

Философские сочинения
Работы Джона Локка